W Czarnogórze
 Zabrđe – wieś w gminie Andrijevica
 Zabrđe – wieś w gminie Cetynia
 Zabrđe – wieś w gminie Pljevlja
 Zabrđe – wieś w gminie Plužine

 W Bośni i Hercegowinie
 Zabrđe – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Kotor Varoš
 Zabrđe – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Milići
 Zabrđe – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Ugljevik

 W Serbii
 Zabrđe – wieś w okręgu braniczewskim, w gminie Petrovac na Mlavi
 Zabrđe – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Zabrđe – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Zabrđe – wieś w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

 W Chorwacji
 Zabrđe – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Ston
 Zabrđe – wieś w żupanii zagrzebskiej, w gminie Gradec